Tolunay Kafkas (Ankara, 21 de março de 1968) é um ex-futebolista profissional turco que atuava como defensor.

Carreira 
Tolunay Kafkas integrou a Seleção Turca de Futebol na Eurocopa de 1996.

Futebolistas da Turquia
Futebolistas do Denizlispor Kulübü
Futebolistas do Konyaspor
Futebolistas do Bursaspor
Futebolistas do Trabzonspor
Futebolistas do Galatasaray SK
Futebolistas do LASK
Futebolistas do FC Admira Wacker Mödling
Jogadores da Seleção Turca de Futebol
Jogadores da Eurocopa de 1996
Treinadores de futebol da Turquia
Treinadores do Kayserispor